De African Championship of Nations 2016 was de vierde editie van dit voetbaltoernooi van de CAF voor landenteams. Bij deze toernooien mogen de landen alleen spelers uit de eigen competitie opstellen. Het toernooi ging 16 januari 2016 van start. De finale werd gespeeld op zondag 7 februari 2016. In die finale won Congo-Kinshasa voor de tweede keer de titel door Mali met 3–0 te verslaan. Ivoorkust werd derde.

Deelnemende teams

Speelsteden

Loting
De loting vond plaats op 15 november 2015 in Kigali, Rwanda. De landen die meededen werden verdeeld in 4 potten van 4 landen. Bij het verdelen van de landen over de potten werd er gekeken naar de resultaten van de landen in de afgelopen 3 toernooien.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Doelpuntenmakers
4 doelpunten

3 doelpunten
 Jonathan Bolingi

2 doelpunten

1 doelpunt

1 eigen doelpunt
 Joël Kimwaki (Tegen Angola)
 Mohamed Youla (Tegen Ivoorkust)

Voetbal in 2016
African Championship of Nations
Voetbal in Rwanda
Sportevenement in Rwanda